A Copa da CAF de 1992 foi a primeira temporada realizada para os vice campeões das ligas nacionais de cada país africano. Foi vencido pelo Shooting Stars contra o Villa .

Clubes Classificados

Primeira rodada

|}

Oitavas de Final

|}

Quartas de final

|}

Semi-finais

|}

Final

|}

Campeão

Ligações externas
CAF Cup 1992 - rsssf.com

Copa da CAF
1992 no futebol